Tenisowy turniej WTA Ladies Linz 2009 odbył się w dniach 12 - 18 października 2009 w austriackim Linzu, na kortach twardych na hali. Łączna pula nagród wyniosła 600 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

Przypisy 

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Austrii